Oud eller OUD kan syfta på:

 OUD – beroende efter långtidsbehandling med läkemedelsgruppen opiater Opioid use disorder, se opioidberoende
 OUD – flygplatskod för en flygplats i Marocko, se Angads Airport
 Oud – arabisk luta
 Oud (harts) – parfymråvara utvunnen ur agarträ

Personer
 Jacobus Johannes Pieter Oud {1890–1963), J.J.P Oud, nederländsk arkitekt